CVIII steht für:
 römische Zahlzeichen für Hundertacht

C.VIII steht für:
 AEG C.VIII, deutsches Militärflugzeug
 AEG C.VIII Dr., deutsches Militärflugzeug
 AGO C.VIII, deutscher Militärflugzeug-Prototyp der AGO Flugzeugwerke
 Albatros C.VIII, deutsches Militärflugzeug der Albatros Flugzeugwerke
 Aviatik C.VIII, deutsches Militärflugzeug
 DFW C.VIII, deutsches Militärflugzeug
 Fokker C.VIII, niederländisches Militärflugzeug
 Halberstadt C.VIII, deutsches Militärflugzeug
 LVG C.VIII, deutsches Militärflugzeug
 Roland C.VIII, deutsches Militärflugzeug der Luftfahrzeug-Gesellschaft
 Rumpler C.VIII, deutsches Militärflugzeug

Siehe auch:
 C8

Abkürzung